Naumov [naúmov] je slovanski priimek (rusko Нау́мов). Izhaja iz imena Naum.

 Nikolaj Aleksandrovič Naumov, sovjetski general
 Andrej Zinovevič Naumov, sovjetski general
 Mihail Ivanovič Naumov, sovjetski general
 Vladimir Naumov (1927–2021), ruski filmski režiser

Glej tudi 
 Umov